Maghalie Rochette (20 april 1993) is een Canadees veldrijdster.

Palmares

Veldrijden

Resultatentabel elite

Podiumplaatsen elite

Externe link

Canadees veldrijder